

Cinema 
 Pusher – trilogia cinematografica scritta e diretta da Nicolas Winding Refn:
 Pusher - L'inizio (Pusher) – 1996
 Pusher II - Sangue sulle mie mani (Pusher II) – 2004
 Pusher 3 - L'angelo della morte (Pusher 3) – 2005
 The Pusher (Layer Cake) – film del 2004 diretto da Matthew Vaughn
 Pusher – film del 2010 diretto da Assad Raja, rifacimento del film del 1996
 Pusher – film del 2012 diretto da Luis Prieto, rifacimento del film del 1996

Altro 
 Pusher – sinonimo di spacciatore di droga
 Pusher – videogioco della JoWooD Productions
 Pusher – singolo di Izi, Vaz Tè e Guesan del 2020
 The Pusher – brano musicale scritto da Hoyt Axton e interpretato dagli Steppenwolf